Дагуань (Аньцин) (大观) — район городского подчинения городского округа Аньцин провинции Аньхой (КНР).
 Дагуань (Чжаотун) (大关) — уезд городского округа Чжаотун провинции Юньнань (КНР).